Marslanden (Zwolle), een bedrijventerrein in Zwolle
 Marslanden (Hardenberg), een nieuwbouwwijk in Hardenberg
 Sportpark de Marslanden, een sportpark in de Marslanden in Zwolle